Josep Xifré i Casas (1777–1856), home de negocis, negrer, filantrop i mecenes, pare de Josep Xifré Downing.
 Josep Xifré Downing (1822-1869), fill de Josep Xifré i Casas el qual treballà, com el seu pare, com a advocat i mecenes.
 Josep Xifré Hamel (1855-1920), fill de Josep Xifré Downing, teòsof.
 Josep Xifré i Mussach (1817-1899), religiós català del , cofundador i tercer superior general de la Congregació dels Missioners Fills de l'Immaculat cor de Maria.